Kazakstans damvolleybolliga har spelats sedan 1992/1993 och organiseras av Kazakstans volleybollförbund, FVRK.

Resultat per år

Referenser

Nationella högstaserier i volleyboll för damer
Volleybolltävlingar i Kazakstan